Julie Cooper (ur. 1960) – brytyjska polityczka, deputowana
 Julie Cooper – amerykańska pływaczka